Franciaország
Fontenay, település Eure megyében
Fontenay, település Indre megyében
Fontenay, település Manche megyében
Fontenay, település Saône-et-Loire megyében
Fontenay, település Seine-Maritime megyében
Fontenay, település Vosges megyében

hasonló
 Fontenoy (egyértelműsítő lap)